Condenado puede referirse a:
 Persona sometida a una pena de privación de libertad;
 Persona sometida a la pena de muerte;
 Persona sometida a la Condenación en sentido religioso.

Películas 
 Condenado a vivir
 City by the Sea
 Condenados a vivir
  Condenados a fugarse
 Condenados es una película española de 1953 dirigida por Manuel Mur Oti